Sezona 2008/09 HDD Tilia Olimpija je bila prva pod imenom HDD Tilia Olimpija. To je bila druga klubska sezona v avstrijski ligi, ob tem je klub igral še v končnici slovenske lige, v katero je bil avtomatično uvrščen. Domače tekme so igrali v Hali Tivoli. Redni del se je začel 19. septembra 2008. Novost kluba je bila nova celostna podoba, na čelu z novim logotipom. Klubu se ni uspelo uvrstiti v končnice avstrijske lige, v slovenski ligi pa so se uvrstili v finale.

Postava 

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|1
|align=center|
|Aleš Sila
|align=center|leva
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|33
|align=center|
|Mike Morrison
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Medford, Massachussetts, ZDA
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|69
|align=center|
|Matija Pintarič
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|75
|align=center|
|Markus Korhonen
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Tampere, Finska
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|2
|align=center|
|Kevin Mitchell
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|New York, New York, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|22
|align=center|
|Greg Kužnik
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Vancouver, Britanska Kolumbija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|28
|align=center|
|Nejc Berlisk
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|34
|align=center|
|Žiga Pavlin
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|36
|align=center|
|Pasi Petriläinen
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Pirkkala, Finska
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|37
|align=center|
|Klemen Sodržnik
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|44
|align=center|
|Andrej Tavželj
|align=center|leva
|align=center|4
|align=center|
|Kovor, Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|7
|align=center|
|Jurij Goličič
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Ralph Intranuovo
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Toronto, Ontario, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|10
|align=center|
|Brendan Yarema
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|12
|align=center|
|Todd Elik
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Toronto, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|13
|align=center|
|Jens Nielsen
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|København, Danska
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|6
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|15
|align=center|
|Egon Murič
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Radovljica, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|9
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|17
|align=center|
|Nik Zupančič
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|14
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Jure Kralj
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Bled, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Žiga Pance
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|24
|align=center|
|Tomaž Vnuk (C)
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|11
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Anže Ropret
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|38
|align=center|
|Frank Banham
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Calahoo, Alberta, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|51
|align=center|
|Jesse Niinimäki
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Tampere, Finska
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|61
|align=center|
|Gregor Režek
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|??
|align=center|
|Jure Miljuš
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|??
|align=center|
|Nik Ulaga
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Slovenija
|}

Prihodi med sezono 

* Jesse Niinimäki v klub ni prestopil, ampak je zgolj prišel na preizkušnjo. Ker ni zadovoljil vodstva kluba, je po 31. oktobru 2008 odšel.</small>

Odhodi med sezono 

<small>* Glej sem.
** Jurij Goličič je igralec, ki se enako dobro znajde tako na mestu napadalca kot branilca.  V tabeli je naveden kot napadalec, ker je večino tekem za HDD Tilia Olimpija igral kot napadalec.

Trener 
Po odhodu Mika Posme je moštvo začasno vodil pomočnik trenerja Bojan Zajc.

* Pod prva tekma v klubu je navedena prva tekma tega trenerja v tekmovanju, torej Avstrijski hokejski ligi. Pripravljalne tekme so izvzete.

Pripravljalne tekme 

|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 1 || 22. avgust ||  SC Langenthal || 4 - 4 || Langenthal Schoren || 532 || 0-1-0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 23. avgust ||  SC Langenthal || 3 - 4 || Langenthal Schoren || 423 || 0-1-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 27. avgust ||  Diables Rouges de Briançon || 3 - 1 || Hala Tivoli || 1500 || 1-1-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 29. avgust ||  HK Acroni Jesenice || 2 - 4 || Ledena dvorana Bled || 1500 || 1-1-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 30. avgust ||  VSV EC || 1 - 3 || Ledena dvorana Bled || 200 || 1-1-3
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 6. september ||  HC Pustertal Wölfe Brunico || 5 - 2 || Hala Tivoli || 300 || 2-1-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 9. september ||  VSV EC || 1 - 3 || Stadthalle || 2000 || 2-1-4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 8 || 11. september ||  HC Pustertal Wölfe Brunico || 5 - 3 || Rienzstadion || || 3-1-4
|}

Avstrijska liga

Redni del

Lestvica

Pregled tekem 

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 19. ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 7 || Hala Tivoli || 3,500 || 0-0-1 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 21. ||  HC TWK Innsbruck || 0 - 4 || Olympiahalle Innsbruck || 2,500 || 0-0-2 || 0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 26. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 3 || Hala Tivoli || 1,200 || 0-0-3 || 0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 28. ||  HK Acroni Jesenice || 5 - 2 || Hala Tivoli || 4,200 || 1-0-3 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 30. ||  Graz 99ers || 0 - 2 || Eisstadion Liebenau || 1,500 || 1-0-4 || 2
|}

|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 6 || 2. ||  EHC Black Wings Linz || 2 - 3 (KS) || Hala Tivoli || 1700 || 1-1-4 || 3
|- align="center" bgcolor = #FFBBBB
| 7 || 5. ||  Vienna Capitals || 0 - 4 || Hala Tivoli || 1200 || 1-1-5 || 3
|- align="center" bgcolor = #FFBBBB
| 8 || 7. ||  VSV EC || 1 - 3 || Stadthalle || 3100 || 1-1-6 || 3
|- align="center" bgcolor = #FFBBBB
| 9 || 10. ||  EC KAC || 2 - 7 || Stadthalle Klagenfurt || 3800 || 1-1-7 || 3
|- align="center" bgcolor = #FFBBBB
| 10 || 12. ||  HK Acroni Jesenice || 2 - 8 || Dvorana Podmežakla || 4500 || 1-1-8 || 3
|- align="center" bgcolor = #CCFFCC
| 11 || 14. ||  VSV EC || 2 - 1 || Hala Tivoli || 1000 || 2-1-8 || 5
|- align="center" bgcolor = #FFBBBB
| 12 || 17. ||  EHC Black Wings Linz || 4 - 5 || Donauparkhalle Linz || 2200 || 2-1-9 || 5
|- align="center" bgcolor = #FFBBBB
| 13 || 19. ||  Vienna Capitals || 2 - 4 || Albert Schultz Eishalle || 3000 || 2-1-10 || 5
|- align="center" bgcolor = #FFBBBB
| 14 || 21. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 5 || Ledena dvorana Székesfehérvár || 3200 || 2-1-11 || 5
|- align="center" bgcolor = #CCFFCC
| 15 || 24. ||  HC TWK Innsbruck || 4 - 2 || Hala Tivoli || 3000 || 3-1-11 || 7
|- align="center" bgcolor = #CCFFCC
| 16 || 26. ||  Graz 99ers || 5 - 2 || Hala Tivoli || 3500 || 4-1-11 || 9
|- align="center" bgcolor = #CCFFCC
| 17 || 28. ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 3 (KS) || Eisarena Salzburg || 2000 || 5-1-11 || 11
|- align="center" bgcolor = #CCFFCC
| 18 || 31. ||  EC KAC || 4 - 2 || Hala Tivoli || 3500 || 6-1-11 || 13
|}

|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 19 || 11. ||  VSV EC || 2 - 3 (P) || Stadthalle || 3800 || 6-2-11 || 14
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 20 || 14. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 1 || Ledena dvorana Székesfehérvár || 3100 || 7-2-11 || 16
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 21 || 16. ||  HC TWK Innsbruck || 2 - 4 || Hala Tivoli || 3200 || 7-2-12 || 16
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 22 || 18. ||  Graz 99ers || 2 - 3 || Eisstadion Liebenau || 1100 || 7-2-13 || 16
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 23 || 21. ||  HK Acroni Jesenice || 4 - 3 || Hala Tivoli || 5000 || 8-2-13 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 24 || 23. ||  EHC Black Wings Linz || 0 - 3 || Hala Tivoli || 2200 || 8-2-14 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 25 || 25. ||  EC KAC || 3 - 6 || Stadthalle Klagenfurt || 3500 || 8-2-15 || 18
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 26 || 28. ||  EC Red Bull Salzburg || 6 - 4 || Hala Tivoli || 2800 || 9-2-15 || 20
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 27 || 30. ||  Vienna Capitals || 2 - 6 || Albert Schultz Eishalle || 3500 || 9-2-16 || 20
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 28 || 2. ||  Vienna Capitals || 2 - 3 || Hala Tivoli || 2200 || 9-2-17 || 20
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 29 || 5. ||  VSV EC || 6 - 5 (KS) || Hala Tivoli || 2100 || 10-2-17 || 22
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 30 || 7. ||  HC TWK Innsbruck || 3 - 2 (P) || Olympiahalle Innsbruck || 2300 || 11-2-17 || 24
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 31 || 9. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 1 || Hala Tivoli || 3500 || 12-2-17 || 26
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 32 || 12. ||  HK Acroni Jesenice || 0 - 5 || Dvorana Podmežakla || 4200 || 12-2-18 || 26
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 33 || 14. ||  Graz 99ers || 4 - 2 || Hala Tivoli || 3300 || 13-2-18 || 28
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 34 || 19. ||  EC KAC || 1 - 2 (P) || Hala Tivoli || 3300 || 13-3-18 || 29
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 35 || 21. ||  EHC Black Wings Linz || 3 - 5 || Donauparkhalle Linz || 2950 || 13-3-19 || 29
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 36 || 23. ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 4 || Eisarena Salzburg || 2400 || 13-3-20 || 29
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 37 || 26. ||  Graz 99ers || 2 - 3 (KS) || Hala Tivoli || 4200 || 13-4-20 || 30
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 38 || 28. ||  EC Red Bull Salzburg || 6 - 2 || Eisarena Salzburg || 2400 || 14-4-20 || 32
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 39 || 30. ||  HK Acroni Jesenice || 4 - 3 (P) || Hala Tivoli || 5000 || 15-4-20 || 34
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 40 || 2. ||  Vienna Capitals || 1 - 8 || Albert Schultz Eishalle || 3200 || 15-4-21 || 34
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 41 || 4. ||  EHC Black Wings Linz || 0 - 4 || Donauparkhalle Linz || 2100 || 15-4-22 || 34
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 42 || 6. ||  HC TWK Innsbruck || 2 - 3 (KS) || Hala Tivoli || 2000 || 15-5-22 || 35
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 43 || 9. ||  EC KAC || 2 - 4 || Stadthalle Klagenfurt || 4100 || 15-5-23 || 35
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 44 || 11. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 1 || Hala Tivoli || 2800 || 16-5-23 || 37
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 45 || 13. ||  VSV EC || 4 - 3 || Hala Tivoli || 3000 || 17-5-23 || 39
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 46 || 16. || Alba Volán Széksefehérvár || 0 - 3 || Ledena dvorana Székesfehérvár || 3000 || 17-5-24|| 39
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 47 || 18. ||  EC KAC || 2 - 4 || Hala Tivoli || 3000 || 17-5-25 || 39
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 48 || 20. ||  VSV EC || 3 - 6 || Stadthalle || 3000 || 17-5-26 || 39
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 49 || 23. ||  Graz 99ers || 1 - 4 || Eisstadion Liebenau || 2000 || 17-5-27 || 39
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 50 || 25. ||  Vienna Capitals || 5 - 6 (P) || Hala Tivoli || 2800 || 17-6-27 || 40
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 51 || 27. ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 4 (P) || Hala Tivoli || 2200 || 17-7-27 || 41
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 52 || 29. ||  HK Acroni Jesenice || 3 - 5 || Dvorana Podmežakla ||4,500 || 17-7-28 || 41
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 53 || 13. ||  EHC Black Wings Linz || 1 - 3 || Hala Tivoli || 2500 || 17-7-29 || 41
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 54 || 15. ||  HC TWK Innsbruck || 3 - 5 || Olympiahalle Innsbruck || 1500 || 17-7-30 || 41
|}

Statistika hokejistov

Vratarji 

|-
|1|| ||37||22||1155||77||3,53||89,0||2
|-
|33|| ||24||24||1370||37||3,37||90,0||2
|-
|69|| ||27||2||107||9||5,05||84,5||0
|-
|75|| ||20||12||642||38||3,55||88,7||0
|}

Drsalci 

|-
|2|| ||50||8||29||37||96||-13||2||3||1
|-
|4|| ||37||0||1||1||12||-6||0||0||0
|-
|6|| ||52||0||2||2||65||-11||0||0||0
|-
|7|| ||32||2||4||6||24||-20||0||0||0
|-
|9|| ||48||15||21||36||46||-3||2||4||0
|-
|10|| ||38||12||18||30||80||-12||3||6||0
|-
|12|| ||43||12||35||47||76||-16||0||9||0
|-
|13|| ||8||1||3||4||6||-5||0||1||0
|-
|14|| ||40||2||1||3||18||-10||0||0||0
|-
|15|| ||35||4||2||6||52||-9||0||2||0
|-
|16|| ||49||9||8||17||36||-16||1||1||0
|-
|17|| ||46||7||10||17||18||-10||1||3||0
|-
|18|| ||32||0||1||1||20||-11||0||0||0
|-
|19|| ||50||4||4||8||10||-9||2||0||0
|-
|22|| ||54||3||6||9||123||-29||1||2||0
|-
|24|| ||47||9||22||31||28||-4||0||1||0
|-
|28|| ||29||0||1||1||4||-1||0||0||0
|-
|29|| ||48||2||1||3||12||-8||0||0||0
|-
|34|| ||52||6||12||18||36||-11||0||4||0
|-
|36||||49||2||2||4||64||-9||1||1||0
|-
|37|| ||24||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|38|| ||52||30||29||59||100||-17||4||17||1
|-
|44|| ||54||2||7||9||134||-7||0||0||0
|-
|51|| ||8||1||1||2||8||-9||0||0||0
|-
|61|| ||1||0||0||0||0||0||0||0||0
|}

Slovenska liga 

Klub je bil avtomatično uvrščen v polfinale končnice državnega prvenstva.

Končnica 

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 6. marec ||  KHL Medveščak || 0 - 1 || Hala Tivoli || 1800 || 0-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 10. marec ||  KHL Medveščak || 5 - 3 || Dom sportova || 3000 || 1-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 11. marec ||  KHL Medveščak || 4 - 1 || Hala Tivoli || 1800 || 2-1
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 14. marec ||  HK Acroni Jesenice || 2 - 5 || Dvorana Podmežakla || 2700 || 0-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 17. marec ||  HK Acroni Jesenice || 1 - 2 (P) || Dvorana Podmežakla || 2,200 || 0-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 20. marec ||  HK Acroni Jesenice || 0 - 2 || Hala Tivoli || 3800 || 0-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 22. marec ||  HK Acroni Jesenice || 1 - 2 || Hala Tivoli || 2200 || 0-4
|}

Sklici in opombe

Viri 
 Uradna stran (domače tekme, tekme na tujem, statistika drsalcev, statistika vratarjev)

2008